Entre Rios (in lingua portoghese) o Entre Ríos (in lingua spagnola) si può riferire a:

Repubblica di Entre Ríos, stato sudamericano esistito dal 1820 al 1821

Provincia di Entre Ríos, una delle 23 province argentine

Entre Ríos – comune del dipartimento di Cochabamba
Entre Rios – comune del dipartimento di Tarija

Entre Rios, municipio dello Stato di Bahia
Entre Rios, municipio dello Stato di Santa Catarina
Entre Rios de Minas, municipio dello Stato di Minas Gerais
 Entre Rios do Oeste – comune del Paraná
 Entre Rios do Sul – comune del Rio Grande do Sul